Haeri peut désigner :

Patronyme 

 Abdolkarim Haeri Yazdi (1859-1937), clerc chiite duodécimain et marja ;
 Gilles Haéri (né en 1972), éditeur français ;
 Kazem Haeri (né en 1938), éminent Marja chiite duodécimain.